Pedro Peña – attore spagnolo
Pedro Peña – politico e diplomatico paraguaiano